Kelemen István (1930–1977) dramaturg, színházvezető
 Kelemen István (1948) labdarúgó (Csepel)
 Kelemen István (?–2008) építész
 Kelemen István (1955) harcművész, ju jitsu
 Kelemen István (1957) újságíró, látványtervező-operatőr, grafikus
 Kelemen István (1967) színész

Jegyzetek